Dit is een lijst van planetoïden 105801-105900 in volgorde van catalogusnummer van het Minor Planet Center. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Locatie ontdekking
! Ontdekker|-
| 105801 - || 2000 SK128 || 24 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105802 - || 2000 SV128 || 24 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105803 - || 2000 SH132 || 22 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105804 - || 2000 SY133 || 23 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105805 - || 2000 SL135 || 23 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105806 - || 2000 ST135 || 23 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105807 - || 2000 SY135 || 23 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105808 - || 2000 SZ135 || 23 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105809 - || 2000 SJ136 || 23 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105810 - || 2000 SR138 || 23 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105811 - || 2000 SY138 || 23 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105812 - || 2000 SZ138 || 23 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105813 - || 2000 ST140 || 23 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105814 - || 2000 SW140 || 23 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105815 - || 2000 SB141 || 23 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105816 - || 2000 SJ141 || 23 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105817 - || 2000 SC142 || 23 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105818 - || 2000 SM142 || 23 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105819 - || 2000 SN142 || 23 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105820 - || 2000 SP142 || 23 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105821 - || 2000 SQ142 || 23 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105822 - || 2000 SZ142 || 23 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105823 - || 2000 SF143 || 23 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105824 - || 2000 SW143 || 24 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105825 - || 2000 SG144 || 24 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105826 - || 2000 SD145 || 24 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105827 - || 2000 SM146 || 24 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105828 - || 2000 SR146 || 24 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105829 - || 2000 SH147 || 24 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105830 - || 2000 SC148 || 24 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105831 - || 2000 SD148 || 24 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105832 - || 2000 SM148 || 24 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105833 - || 2000 SA150 || 24 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105834 - || 2000 SC150 || 24 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105835 - || 2000 SW150 || 24 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105836 - || 2000 SJ152 || 24 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105837 - || 2000 ST152 || 24 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105838 - || 2000 SZ152 || 24 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105839 - || 2000 SC154 || 24 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105840 - || 2000 SK155 || 24 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105841 - || 2000 ST155 || 24 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105842 - || 2000 SJ156 || 24 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105843 - || 2000 SD160 || 22 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105844 - || 2000 SH160 || 27 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105845 - || 2000 SB163 || 27 september 2000 || Bisei SG Center || BATTeRS
|-
| 105846 - || 2000 SK164 || 25 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105847 - || 2000 SD165 || 23 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105848 - || 2000 SK165 || 23 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105849 - || 2000 SL165 || 23 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105850 - || 2000 SN165 || 23 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105851 - || 2000 ST165 || 23 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105852 - || 2000 SV165 || 23 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105853 - || 2000 SY165 || 23 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105854 - || 2000 SB167 || 23 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105855 - || 2000 SD167 || 23 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105856 - || 2000 SH167 || 23 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105857 - || 2000 SZ167 || 23 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105858 - || 2000 SW169 || 24 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105859 - || 2000 SY169 || 24 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105860 - || 2000 SJ170 || 24 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105861 - || 2000 SP170 || 24 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105862 - || 2000 SU170 || 24 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105863 - || 2000 SZ170 || 24 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105864 - || 2000 SC171 || 24 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105865 - || 2000 SE171 || 24 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105866 - || 2000 SH171 || 24 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105867 - || 2000 ST171 || 26 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105868 - || 2000 SC173 || 28 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105869 - || 2000 SJ173 || 28 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105870 - || 2000 ST173 || 28 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105871 - || 2000 SK174 || 28 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105872 - || 2000 SZ174 || 28 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105873 - || 2000 SB176 || 28 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105874 - || 2000 SF176 || 28 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105875 - || 2000 SD177 || 28 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105876 - || 2000 SF177 || 28 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105877 - || 2000 SJ177 || 28 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105878 - || 2000 SP177 || 28 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105879 - || 2000 SQ177 || 28 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105880 - || 2000 SW177 || 28 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105881 - || 2000 SZ178 || 28 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105882 - || 2000 SL179 || 28 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105883 - || 2000 SY179 || 28 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105884 - || 2000 SB180 || 28 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105885 - || 2000 SW180 || 17 september 2000 || Kvistaberg || Uppsala-DLR Asteroid Survey
|-
| 105886 - || 2000 SP181 || 19 september 2000 || Haleakala || NEAT
|-
| 105887 - || 2000 SM182 || 20 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105888 - || 2000 SP182 || 20 september 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 105889 - || 2000 SU182 || 20 september 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 105890 - || 2000 SB183 || 20 september 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 105891 - || 2000 SF183 || 20 september 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 105892 - || 2000 SO183 || 20 september 2000 || Haleakala || NEAT
|-
| 105893 - || 2000 SD184 || 20 september 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 105894 - || 2000 SE185 || 20 september 2000 || Haleakala || NEAT
|-
| 105895 - || 2000 SE187 || 21 september 2000 || Haleakala || NEAT
|-
| 105896 - || 2000 SG187 || 21 september 2000 || Haleakala || NEAT
|-
| 105897 - || 2000 ST187 || 21 september 2000 || Haleakala || NEAT
|-
| 105898 - || 2000 SC188 || 21 september 2000 || Haleakala || NEAT
|-
| 105899 - || 2000 SH189 || 22 september 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 105900 - || 2000 SJ190 || 23 september 2000 || Socorro || LINEAR|}

Planetoïdenlijsten